Preuilly ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Preuilly im Département Cher
 Preuilly-sur-Claise im Département Indre-et-Loire
 Preuilly-la-Ville im Département Indre

Davon abgeleitet: 
 Preuilly (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie aus der Touraine
 Kloster Preuilly im Département Seine-et-Marne